Arcey puede referirse a: 

 Arcey, comuna francesa en Côte-d'Or.
 Arcey, comuna francesa en Doubs.